Síndrome de savant
 Savant, pseudònim d'Aleksander Vinter, músic i productor noruec